Esistono più comuni francesi con questo nome

Montcabrier – Lot
Montcabrier – Tarn